Rousseau es una apellido muy frecuente de origen francés, su pronunciación aproximada es [rusó]. Se suele asociar al filósofo de La Ilustración Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, escritor y filósofo suizo francés), otras personas influyentes en la cultura poseen el mismo apellido.

Por orden alfabético:

 Akaka Rousseau, artista de hip-hop estadounidense-japonés;
 Auguste Rousseau de Saint-Aignan (1770-1858), diplomático y político francés;
 Benjamin Rousseau (1961-), humorista y empresario venezolano;
 Bobby Rousseau (1940-), jugador quebequés de hockey sobre hielo; 
 Carole Rousseau (1967-), animadora de televisión; 
 Eugène Rousseau (c.1810 – c.1870), jugador francés de ajedrez; 
 Eugène Rousseau (1932-) saxofonista; 
 Emmanuel Louis François Rousseau (1788—1868), un médico;
 Florian Rousseau (1974-), ciclista francés, campeón olímpico; 
 François Rousseau, escritor francés; 
 François Rousseau, escritor quebequés; 
 François Rousseau, ingeniero canadiense; 
 François Rousseau, médico e investigador quebequés; 
 François-Olivier Rousseau (1947-), escritor francés; 
 Frederick Rousseau (1958-), compositor tecno francés; 
 Georges Rousseau, periodista y militante monarquic francés; 
 Henri Rousseau (1844-1910), célebre pintor uno de los máximos exponentes del arte naïf, también conocido como Le Douanier Rousseau o "El aduanero Rousseau"; 
 Henri-Paul Rousseau, presidente y jefe de la dirección de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDP); 
 Jacques Rousseau (1905-1970), botánico quebequés; 
 Jean Rousseau, (1783-1813) senador francés;
 Jean Rousseau (1644-1699) (1644-1699), músico francés;
 Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741) un poeta francés;
 Jean Rousseau, cantor y actor;
 Jean-Baptiste Rousseau (1780-1831), orientalista francés; 
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), escritor y filósofo suizo;
 Jean-Jacques Rousseau (1946-), cineasta belga independiente; 
 José Alberto Rousseau (1989-) músico cantante y compositor venezolano; 
 Julien-Jacques Rousseau (1838-1907), botánico francés;
 Michel Rousseau (1949-), nadador francés; 
 Philippe Rousseau (1808-1867, pintor francés hermano de Théodore Rousseau;
 Pierre Rousseau o Rousseau de Toulouse, (1716-1785), escritor y periodista francés fundador del Journal encyclopédique en 1756; 
 Serge Rousseau (1930-2007), actor francés; 
 Stéphane Rousseau (1960-), diseñador; 
 Stéphane Rousseau (1966-), humorista; 
 Théodore Rousseau (1812- 1867), pintor francés célebre por sus paisajes hermano de Philippe Rousseau; 
 Théodore Auguste Rousseau (1825 - ?) pintor francés;
 Vincent Rousseau (1962-), corredor de fondo belga;
 Victor Rousseau (1865-1954), escultor belga;
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904), político y estadista francés;

Personajes de ficción 
 Alexandra Rousseau, personaje de la serie de televisión Lost;
 Danielle Rousseau, personaje de la serie Lost;

Otros usos 
 Île Rousseau o Isla Rousseau, en las proximidades de la ciudad de Ginebra (Suiza), llamada así en honor a Jean-Jacques Rousseau;
 Instituto Rousseau, un centro educativo de Ginebra (Suiza), lleva este nombre en homenaje al filósofo Jean-Jacques Rousseau;
 Lago Rousseau, un lago en el estado de Florida;
 Rousseau, un distrito electoral en Quebec; o
 Rousseau nombre alternativo dado a las cepas de vino Chardonnay.